

Cinema 
 Fantasmi (Phantasm) – film del 1979 diretto da Don Coscarelli
 Fantasmi – serie di film iniziata con Fantasmi (1979)
 Fantasmi (Haunted) – film del 1995 diretto da Lewis Gilbert
 Fantasmi (Fantômes) – film del 2001 diretto da Jean-Paul Civeyrac
 Fantasmi - Italian Ghost Stories – film del 2011 a episodi diretto da Tommaso Agnese, Andrea Gagliardi, Roberto Palma, Stefano Prolli, Omar Protani & Marco Farina

Musica 
 Fantasmi – singolo di TY1 del 2021

Letteratura 
 Fantasmi – libro di Tiziano Terzani del 2008
Fantasmi  – libro di Vincenzo Cerami, 2001

Televisione 
 Fantasmi (Haunted) – serie televisiva statunitense
 Fantasmi (A Haunting) – serie televisiva documentaristica statunitense

Gioco 
 Fantasmi (Die guten und die bösen Geister) – gioco da tavolo del 1980 di Alex Randolph

Pagine correlate 
Fantasma (disambigua)

Altri progetti